Întoarcerea Vlașinilor se poate referi la:

 Întoarcerea Vlașinilor, un roman scris de Ioana Postelnicu și publicat în 1979
 Întoarcerea Vlașinilor, ecranizare a romanului omonim al Ioanei Postelnicu, regizată de Mircea Drăgan și lansată în 1984